В сезоне 2020/2021 Высшего Дивизиона ИзХЛ играло 6 команд.
Игры проводились в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.
In the 2019/2020 season of the Top Division, 6 teams played. The games were held in two sports palaces Canada Center Metula and Ice Peaks Holon.

 В таблицах представлены хоккеисты, сыгравшие минимум один матч.
 In the tables show the players that have played at least one match.

Ришон Дэвилз Rishon Devils 
Два матча не было сыграно, поэтому графе игры, регулярного турнира, указано 8 матчей, а не 10.

ХК Бат-Ям Chief

Маккаби Цеирей Метула

Петах-Тиква Уингс Petah Tikva Wings 

Составлено по протоколам игр

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Израильская хоккейная лига